AEA, eller Aea, kan syfta på:

 AEA – en arbetslöshetskassa som alla akademiker som är yrkesverksamma i Sverige kan vara med i, se Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 
 AEA – en kanadensisk organisation för flygplansforskning, se Aerial Experiment Association 
 AEA – en afrikansk kyrklig organisation, se Association of Evangelicals of Africa 
 AEA – koden för bokhistoria i SAB:s klassifikationssystem 
 AEA – ICAO-kod för flygbolaget Air Europa 
 AEA – IATA flygplatskod för en flygplats på ön Abemama, se Abemama Airport 
 Aea – namn under antiken på den georgiska staden Kutaisi 
 SE-AEA - en i Sverige registrerad autogiro av typ Cierva C.30